Ettore Guizzardi – pilota automobilistico italiano
 Mario Guizzardi – calciatore e imprenditore italiano